Фрэнсис Рассел (): Рассел, Фрэнсис, 2-й граф Бедфорд
 Рассел, Фрэнсис, 4-й граф Бедфорд
 Рассел, Фрэнсис, 5-й герцог Бедфорд
 Рассел, Фрэнсис, 7-й герцог Бедфорд
 Рассел, Фрэнсис, 9-й герцог Бедфорд